У фіналі Роджер Федерер переміг Андре Агассі з рахунком 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1.

На цьому турнірі вперше в основній сітці змагалися майбутні чемпіони США Новак Джокович, Енді Маррей та Стен Вавринка.

На цьому турнірі сильно виступили американські спортсмени, попри те що колишній чемпіон і перша ракетка світу Енді Роддік програв у першому колі.  

Вайлдкард Джеймс Блейк вийшов у чвертьфінал, несподівано здолавши в третьому раунді другого номера посіву Рафаеля Надаля, де поступився Агассі в п'яти сетах.

Американський тенісист без особливих досягнень Роббі Джінепрі, який раніше переміг Роддіка, досягнув півфіналу, де поступився Агассі в ще одному п'ятисетовому поєдинку.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2005 US Open Men's Singles draw 

2005 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу